Név
 Anna, keresztnév, az Anne angol keresztnév magyar alakja.

Karakter
 Anne Shirley, szereplő, Megan Follows, Barbara Hershey és egy rajzfigura főszereplésével.

Regénysorozat
 Anne Shirley kalandjai, Lucy Maud Montgomery regénysorozata.

Tévéfilm
 Anna – Az új kezdet, 2008-ban bemutatott kanadai televíziós filmdráma, Kevin Sullivan rendezésében.

Videofilm
 Anne: Utazás a Zöldormú házba, 2006-ban bemutatott kanadai televíziós rajzfilmdráma, Kevin Sullivan rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Anne a Zöld Oromból, 1985-ben futott kanadai televíziós filmdráma-sorozat, Kevin Sullivan rendezésében.
 Anne a Zöldormú Házból, 2001-től 2002-ig futott kanadai televíziós rajzfilmdráma-sorozat, Lilliane Andre rendezésében.